Leander-klass kan syfta på:
Leander-klass (pansardäckskryssare) – en klass av pansardäckskryssarebyggda för Royal Navy som användes från 1885 till 1919
Leander-klass (kryssare) –  en klass av lätta kryssare som byggdes för Royal Navy mellan 1930 och 1935
Leander-klass (fregatt) – en klass fregatter byggda huvudsakligen för Royal Navy  från 1959 till 1971